Инженерная бригада специального назначения РВГК — существовавшая во время Великой Отечественной войны в Рабоче-крестьянской Красной армии форма организации инженерных войск Резерва Верховного Главнокомандования. Предназначалась для минирования и разминирования, установки управляемых минных полей, телефугасов (мины Бекаури), электризуемых заграждений, а также снабжения войск электроэнергией. В военной литературе и боевых документах для обозначения бригады применялось сокращения ибрСН.

Одним из инициаторов создания инженерных войск специального назначения для диверсий на коммуникациях в тылу противника выступал И.Г. Старинов.

Первые инженерные бригады специального назначения были сформированы в мае 1942 года. В состав каждой из них входили:
 управление бригады — 60 человек (штат № 012/113);
 5—8 батальонов инженерных заграждений по 439 человек (штат № 012/114);
 электротехнический батальон — 482 человека (штат № 012/115);
 отряд электрификации — 100 человек (штат № 012/116);
 автотракторная рота — 260 человек (штат № 012/156);

Общая численность бригады составляла от 3097 до 4414 человек в зависимости от количества батальонов.

В октябре 1942 года в каждой бригаде один батальон инженерных заграждений был переформирован в батальон спецминирования численностью 394 человека (штат № 012/118). В декабре того же года автотракторные роты были переформированы в роты управления численностью 120 человек (штат № 012/65). В июне 1943 года все бригады кроме 1-й гвардейской были переведены на новые штаты:
 управление бригады — 44 человека (штат № 012/82);
 3 батальона инженерных заграждений по 288 человек (штат № 012/83);
 электротехнический батальон — 297 человек (штат № 012/73);
 рота спецминирования — 132 человека (штат № 012/84);
 рота управления — 87 человек (штат № 012/89);
Общая численность бригады составила 1424 человек.

Всего было сформировано 13 инженерных бригад специального назначения. В апреле — июне 1944 года все они были переформированы в моторизованные инженерные и моторизованные штурмовые инженерно-сапёрные бригады.

Источник 
 
 О призыве граждан Испании в ряды Красной Армии. [Письмо] Секретарю Башкирского обкома ВКП(б). 24.07.1942. От: врио командира 5 оибрСН майор Рыбин. Национальный архив Республики Башкортостан. Ф. П-122. Оп.22. Д.16. Л.199. Список фамилий прилагается
 Солдат столетия / Илья Старинов. — Москва : Герои Отечества, 2000. — 191 с.

Примечания 

Бригады инженерных войск РККА во время Великой Отечественной войны
Бригады по типу
Типы воинских формирований по странам
Инженерные войска СССР